Кичминское сельское поселение — муниципальное образование в составе Советского района Кировской области России.

Административный центр — село Кичма.

История 
Кичминское сельское поселение образовано 1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте Советского района 

Муниципальные образования Советского района Кировской области
Сельские поселения Кировской области